La leucemia mieloide è una neoplasia ematologica maligna, una forma di leucemia che coinvolge la serie mieloide, ossia le cellule ematiche  provenienti da uno stesso tipo di cellula staminale ematopoietica: gli eritrociti, i monociti, i granulociti e le piastrine. Ve ne sono due forme principali:

Leucemia mieloide acuta
Leucemia mieloide cronica